Blanche, como apellido, puede referirse a las siguientes personas:

 Bartolomé Guillermo Blanche Espejo (1879-1970), militar chileno que ocupó el cargo de presidente provisional de Chile en 1932.
 Charles Isodore Blanche (1823-1887), médico y naturalista francés.
 Claire Blanche-Benveniste (1935-2010), profesora universitaria francesa especialista en lingüística.
 Emmanuel-Louis Blanche (1824-1908), médico y naturalista francés (abreviatura en botánica: Blanche).
 Francis Blanche (1921-1974), actor, humorista y autor francés.
 Jacques Émile Blanche (1861-1942), pintor francés.
 Joan Blanch Rodríguez (1937-2014), abogado, funcionario público y político español.
 Louis Blanche (1882-1960), actor teatral y cinematográfico francés.
 Saúl Blanch (n.1950), cantante argentino de heavy metal, conocido por haber pertenecido a la banda Rata Blanca.

Además, como nombre de pila, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Blanche Aubry (1921-1986), actriz teatral, cinematográfica y televisiva suiza.
 Blanche Bates (1873-1941), actriz estadounidense.
 Blanche Bingley (1863-1946), tenista británica.
 Blanche d'Antigny (1840-1874), cantante y actriz francesa.
 Blanche Mehaffey (1907-1958), actriz estadounidense.
 Blanche Meyers Lambert Lincoln (n.1960), política estadounidense que se desempeñó como senadora de Arkansas desde 1999 hasta 2011.
 Blanche Montel (1902-1998), actriz teatral y cinematográfica francesa.
 Blanche Petrich Moreno (n.1952), periodista mexicana.
 Blanche Ring (1871-1961), cantante y actriz estadounidense.
 Blanche Sweet (1896-1986), actriz estadounidense de la era del cine mudo.
 Blanche Thebom (1915-2010), cantante estadounidense, una de las máximas mezzosopranos líricas de posguerra en Estados Unidos.
 Olive Blanche Davies (1884-1976), botánica australiana.